Nacht und Nebel, tijdens de Tweede Wereldoorlog een speciale strafklasse voor mensen die van de Duitse bezetter spoorloos moesten verdwijnen
 Nationale-Nederlanden
 Neuraal netwerk
 nomen nescio
 NoordNed, was tussen 1999 en 2006 een openbaarvervoerbedrijf op de Noordelijke Nevenlijnen
 Het Duitse Normalnull (NN), referentiepunt voor hoogtemetingen in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Het is gelijk aan het NAP
 nn (nieuwslezer) een commandline programma om Usenetberichten te lezen.